Reumschüssel ist der Familienname folgender Personen:

 Anja Reumschüssel (* 1983), deutsche Journalistin und Autorin
 Christine Reumschüssel, deutsche Pianistin    
 Karl Reumschüssel (1884–1940), Bürgermeister, Mitglied des Provinziallandtages der Provinz Hessen-Nassau 
 Susanne Reumschüssel (* 1955), deutsche Regisseurin